Ю́лия Ивано́ва:
 Иванова, Юлия Анатольевна (род. 1985) — российская лыжница (лыжные гонки).
 Иванова, Юлия Викторовна (род. 1977) — российская гимнастка.
Иванова, Юлия Владимировна (Андвари; род. 1978) — российская поэтесса, менестрель, композитор, рок-музыкант, мультиинструменталист, писатель.